Маргарет Корт је девети пут освојила турнир. У финалу је савладала Кери Мелвил са 6:3, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1970.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно